Edmilson Paulo da Silva (1968), Braziliaans voetballer
Edmílson Gonçalves Pimenta (1971), Braziliaans voetballer
Edmilson Carlos Abel (1974), Braziliaans voetballer
Edmílson Matias (1974), Braziliaans voetballer
Edmilson Alves (1976), Braziliaans voetballer
José Edmílson Gomes de Moraes (1976), Braziliaans voetballer 
Edmilson Junior Paulo da Silva (1982), Belgisch voetballer 
Edmilson dos Santos Silva (1986), Braziliaans voetballer
Otávio Edmilson Da Silva Monteiro (1995), Braziliaans voetballer